Skrót STV może oznaczać:
 Single Transferable Vote (ang.) – Pojedynczy głos przechodni
 Slovenská televízia (słow.) – słowacki nadawca telewizyjny
 Scottish Television STV (ang.) – szkocki nadawca telewizyjny
 Telewizja STV.pl (STV) - regionalna telewizja internetowa nadająca dla powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego 
 Source TV – Platforma do oglądania rozgrywek z gry Counter-Strike: Source